Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1985 — 53-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал лидский «Обувщик», обыгравший в финале жодинское «Торпедо».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи

Первенство профсоюзов 
Впервые было проведено первенство добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов на приз газеты «Физкультурник Белоруссии». В турнире принимало участие 11 команд. Лучшим оказался бобруйский «Трактор».

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1985 году
1985 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу